Carlo Regnoli – chirurgo, paleontologo e patriota italiano
 Giorgio Regnoli – chirurgo italiano
 Oreste Regnoli – avvocato, docente e politico italiano
 Piero Regnoli – sceneggiatore, regista e scenografo italiano